Dibromhydrochinon ist der Name mehrerer isomerer chemischer Verbindungen

 2,3-Dibromhydrochinon
 2,5-Dibromhydrochinon
 2,6-Dibromhydrochinon